Sommerkorn ist der Familienname von:

 Christopher Sommerkorn (1943–2010), Mitglied des Duos Christopher & Michael, später Produzent von Radio- und Fernsehbeiträgen.
 Ingrid Sommerkorn-Abrahams (* 1936), deutsche Soziologin
 Klaus Sommerkorn (1941–2010), deutscher Politiker